Goryczkowce (Gentianales Lindl.) – rząd roślin okrytonasiennych. Obejmuje 5 rodzin z 1118 rodzajami i ponad 19,8 tysiącami gatunków, z czego 611 rodzajów i ponad 13,1 tysięcy gatunków należy do rodziny marzanowatych Rubiaceae. Rośliny te występują na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy, ale najbardziej zróżnicowane są w strefie równikowej.

Dawniej rząd był określany nazwą naukową Contortae i zwyczajową – „zwitne”. Obie nazwy utworzone były w nawiązaniu do charakterystycznej cechy tej grupy – zwinięcia (skręcenia) płatków korony w pąku kwiatowym (łac. contortae – zwinięte, skręcone).

Morfologia 

 Pokrój Rośliny zielne i drzewiaste o liściach naprzeciwległych, zwykle połączonych w węźle linią okalającą łodygę. Nigdy nie pokryte włoskami gruczołowatymi. 
 Kwiaty Obupłciowe, 4- i 5-krotne, o koronie zrośniętej, często skręconej w pąku. Pręciki w jednym okółku. Słupek jest górny lub dolny, ale zawsze z dwóch owocolistków. Zalążki są liczne.
 Owoce Torebki lub rozłupnie, rzadziej jagody, mieszki i pestkowce. Nasiona liczne.

Systematyka 

 Pozycja systematyczna rzędu według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jeden z rzędów z grupy astrowych roślin okrytonasiennych.

 Podział na rodziny i relacje między nimi według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Podział na rodziny według systemu Reveala (1999)
 Rodzina: Gelsemiaceae
 Rodzina: Loganiaceae
 Rodzina: Strychnaceae
 Rodzina: Gentianaceae
 Rodzina: Saccifoliaceae
 Rodzina: Geniostomaceae
 Rodzina: Plocospermataceae

 Podział na rodziny według systemu Cronquista (1981)
 Rodzina: Loganiaceae
 Rodzina: Retziaceae
 Rodzina: Gentianaceae
 Rodzina: Saccifoliaceae
 Rodzina: Apocynaceae
 Rodzina: Asclepiadaceae

Przypisy 

Goryczkowce